Janusz Kamiński (ur. 1959) – polski operator filmowy i reżyser
 Janusz Kamiński (ur. 1933) – polski polityk, minister komunikacji w latach 1981–1987, minister transportu, żeglugi i łączności w latach 1987–1989
 Janusz Kamiński (1933–2013) – polski siatkarz, prezes Spójni Warszawa
 Janusz Kamiński (1939–2003) – polski pilot wojskowy